Алекса́ндр Деря́бин:
 Дерябин, Александр Владимирович (1923—1999) — советский и российский врач-терапевт.
 Дерябин, Александр Степанович (род. 1971) — российский киновед, историк кино.